Серге́й Гео́ргиевич Заха́ров () — советский и российский эстрадный певец (бас-баритон) и актёр. Народный артист Российской Федерации (1996). Патрон Международного фестиваля русской песни Великобритании 2011—2019.

Биография 
Родился 1 мая 1950 года в семье военнослужащего Георгия Михайловича Захарова (1926—2010) и Зинаиды Евгеньевны Захаровой (1923—1990) в г. Николаеве, Украина. Дед Сергея (Исаак Янковский) в течение 30 лет был первым трубачом Николаевского драматического театра. Отец с семьёй переехал в Москву, поступив в Академию химической защиты. По окончании учёбы отца перевели на космодром Байконур заправщиком ракетного топлива, где семья Захаровых прожила 13 лет.

Петь Захаров начал в 5 лет. Женился рано, в 1969 году у него родилась дочь.
Во время службы в армии был ротным запевалой, принимал участие в художественной самодеятельности военных строителей, пел в ВИА «Дружба» в Доме культуры строителей на Байконуре.

В 1971 году был направлен в Москву, где поступил на отделение музыкальной комедии музыкального училища имени Гнесиных, в класс Маргариты Иосифовны Ланды. Во время учёбы стал солистом Государственного эстрадного оркестра под управлением Л. О. Утёсова. Окончил только два курса училища.
Я подрабатывал в ресторане «Арбат» — пел по-английски с джазовым оркестром. Там меня и услышал Утёсов. После одного из выступлений подошёл его директор: «Вы понравились Леониду Осиповичу!».

В 1973 году перешёл на работу в Ленинградский мюзик-холл и перевёлся в Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

В 1974 году удостоен первой премии на международном конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии и «Сопот-1974» в Польше — он стал одним из самых популярных молодых исполнителей на советской эстраде.

В 1975 году — съёмки в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки», где он сыграл одну из главных ролей вместе с такими актёрами, как Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Александр Ширвиндт. Его роль озвучил Олег Басилашвили.

В 1977 году был осуждён за драку (выяснение отношений артиста с администратором окончилось коллективной дракой с участием Захарова) и получил один год заключения. Отбывал срок в Сланцах.

До 1985 года работал в Ленинградском мюзик-холле, затем в филармониях разных городов России. Работал самостоятельно, сначала со своим ансамблем, а с 1991 года — с пианистом Александром Коганом.
В 1985 году Захаров стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда. В 1986 году состоялся первый сольный концерт в Государственном центральном концертном зале «Россия».

В 1996 году перенёс клиническую смерть.

Побывал с гастролями в 43 странах мира, выступая с программой русской романтической музыки, произведениями П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Глинки, М. Мусоргского, с ариями из оперетт «Марица», «Принцесса цирка», «Сильва». Помимо эстрадных песен («Московские окна», «Возвращение романса», «Очи чёрные», «Любовь, любовь», «Люблю тебя», «Белый снег», «О тебе и о себе» и др.) и романсов, много внимания уделял оперному искусству. Четыре года подряд Захаров принимал участие в качестве почётного гостя в программах Международного фестиваля «Славянский базар».

Исполнил песню к заставке популярной в 1990-е и 2000-е годы телепередачи «Моя семья».

Образцом для подражания у Захарова был Георг Отс, с которым познакомился в 1970-х годах.

Был членом «Фонда помощи заключённым».

Вёл на петербургском радио цикл передач «На хрупких клавишах души», затем цикл передач «Не забывай», посвящённый творчеству отечественных эстрадных исполнителей.

В последние годы Сергей Захаров свои сольные концерты завершал куплетом песни «Возвращение романса» (музыка О.Фельцмана, стихи И.Кохановского), исполняя его а капелла.

Жил и работал в Москве, Санкт-Петербурге и в пригороде Петербурга — Зеленогорске. Являлся президентом культурного фонда «Северная звезда». Занимался общественной деятельностью, помогал ветеранам петербургской сцены. Являлся заместителем председателя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Возглавлял Всероссийский детский фестиваль «Маленькие звёздочки», принимал участие в международных фестивалях «Романсиада» и «Золотой шлягер».

Скончался вечером 14 февраля 2019 года на 69 году жизни в одной из больниц Москвы. Причиной смерти называется сердечная недостаточность. Прощальная церемония прошла в Центральном зале второго крематория на Николо-Архангельском кладбище в Московской области с 11:00 до 13:00. Урна с прахом захоронена на Зеленогорском кладбище близ Санкт-Петербурга. Пожелание звезды отечественной эстрады не было выполнено, исполнитель хотел быть похороненным на Комаровском кладбище.

Семья 

 Отец — Георгий Михайлович Захаров (1926—2010), военнослужащий.
 Мать — Зинаида Евгеньевна Захарова (Янковская) (1923—1990), телефонистка
 Сестра — Татьяна Георгиевна Захарова (Астафьева) (род. 1959), окончила Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, кафедра теоретической и прикладной фонетики английского языка
 Сводный брат — Валентин (1941—2010).
 Супруга — Алла Нуримановна Захарова (в девичестве Самигулина; род. 1948).
 Дочь — Наталья (род. 1969), окончила Ленинградский институт культуры.
 Внучка — Станислава (род. 1992), окончила университет по специальности «психолог и лингвист».
 Внук — Ян (род. 1999).

В середине 1990-х Захаров вместе с семьёй переехал из Санкт-Петербурга в дом в сосновом лесу под Зеленогорском на берегу озера Красавица в 50 км от Петербурга.

Захаровым была собрана коллекция — фонотека лучших вокалистов оперного искусства, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Его любимыми исполнителями являлись Тито Гобби, Титта Руффо, Мария Каллас, Джоан Сазерленд, Лучано Паваротти. В коллекции насчитывается около четырёхсот дисков джазовой и симфонической музыки. Самые ценные экземпляры — первые шаляпинские «угольные» пластинки 1903 года.

Фильмография 
  — Ты, песня моя — исполняет песни Акмаля (Ораз Амангельдыев).
  — Небесные ласточки — лейтенант Фернан Шамплатрэ (роль озвучил Олег Басилашвили).

Дискография 
Большие диски, выпущенные на фирме «Мелодия»: 
 «Поёт Сергей Захаров» (1974 г.)
 «Русские романсы» (1983 г.)
 «Центростремительная сила. Эстрадные песни» (1986 г.)

Компакт-диски: 
 «На хрупких клавишах души. Музыка Санкт-Петербургского барда Виктора Мальцева» (1995 г.)
 «С. Захаров исполняет русские песни и романсы в сопровождении оркестра народных инструментов под управлением В. Попова»
 «Прикосновение любви. Запись сольного концерта из ГЦКЗ „Россия“ в сопровождении оркестра под управлением А. Михайлова» (1997 г.)
 «О тебе и о себе» (1998 г.)
 «Русские романсы и песни в сопровождении оркестра Санкт-Петербургского радио и телевидения под управлением С. Горковенко» (1998 г.)

Достижения и общественные награды 
 1974 — I международный конкурс в Болгарии «Золотой Орфей», был удостоен 1-й премии.
 1974 — конкурс в Дрездене (ГДР) — 1-я премия
 1975 — Международный конкурс эстрадной песни в Сопоте (ПНР) — 1-я премия
 1976 — «Братиславская лира» (Чехословакия) — 1-я премия
 1988 — почётное звание «Заслуженный артист РСФСР» — за заслуги в области советского искусства
 1996 — почётное звание «Народный артист Российской Федерации» — за большие заслуги в области искусства
 1998 — Орден Николая Чудотворца Фонда международных премий «За приумножение добра на Земле»
 2000 — Орден Дружбы — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 2013 — орден «Звезда славы отечества»
 2014 — Премия Российской муниципальной академии за высокохудожественное исполнение вокальных произведений советских и российских композиторов.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Сергея Захарова
 Фан-сайт Сергея Захарова

Баритоны
Певцы и певицы СССР
Певцы и певицы России
Персоналии:Санкт-Петербург
Исполнители русских народных песен
Исполнители романсов
Похороненные на Зеленогорском кладбище
Умершие от сердечной недостаточности